Скорочення SAR може означати:

 Питомий коефіцієнт поглинання () електромагнітної енергії — показник, що визначає частку енергії електромагнітного поля, яка виділяється в тканинах тіла людини.
 Регістр послідовних наближень () — електронний пристрій, що забезпечує роботу  послідовного наближення (див. Типи АЦП).
 Радар із синтезованою апертурою ().
 SAR — код грошової одиниці Саудівської Аравії (саудівського ріала) за стандартом ISO 4217.
 SAR — код IATA для громадського аеропорту міста Спарта в штаті Іллінойс в США.
 SAR () — індикатор параболічної системи часу/ціни.
 SAR — високорівневий таксон еукаріот (супергрупа), що об'єднує страменопілів (Stramenopiles), альвеолят (Alveolata) та ризаріїв (Rhizaria).
 Пошуково-рятувальна служба ()

Див. також 
 Саар